Paulin d'Anglas de Praviel
 Armand Praviel